Корхово — название населённых пунктов:

Россия 
 Корхово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Корхово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.